Włochy na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Włoch podczas czempionatu w Berlinie liczyła 39 członków. Pierwotnie w kadrze znajdował się także skoczek w dal Andrew Howe jednak ostatecznie zrezygnował ze startu w Niemczech. Żaden z zawodników z Półwyspu Apenińskiego nie zdobył medalu podczas imprezy co sprawiło, że był to najgorszy występ reprezentantów Włoch w historii imprez mistrzowskich (igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy) od roku 1956, czyli igrzysk w Melbourne.

Występy reprezentantów Włoch

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka we Włoszech
2009 we Włoszech